Ананичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ананичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Ананичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Ананичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Ананичи — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ананичи — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Ананичи — деревня в составе городского округа город Краснокамск Пермского края.